Parti socialiste destourien peut désigner :
 Parti socialiste destourien (1964-1988), fondé par Habib Bourguiba ;
 Parti socialiste destourien (2016), fondé par Mohamed Adhar et Chokri Balti.